Xamã - sacerdote do xamanismo
Shaman King - um mangá escrito e ilustrado por Hiroyuki Takei

Música
 Shaman (banda) - grupo brasileiro de power metal
 Shaman (álbum)

Ou ainda:
 Korpiklaani - Banda de folk metal europeia que se chamava Shaman.

Desambiguação